Фуюйско-кыргызский язык распространён в Китае. Письменность для него на основе латинского алфавита (с добавлением букв Č č, Ğ ğ, Ï ï, Ö ö, Š š, Ü ü) была разработана китайскими лингвистами в конце 2000-х годов, но широкого распространения не имеет.

Литература 
 
 

Алфавиты на основе латинского
Письменность тюркских народов